negro spirituals – pieśni tworzone przez czarnoskórych niewolników w USA
 white spirituals – także White Gospel, rodzaj pieśni
 Spirituals and Gospel Singers – polska grupa wokalna
 Spirituals Singers Band – polska grupa wokalna
 Christmas Spirituals – album Odetty Holmes
 Songs, Stories & Spirituals – album Johna Patitucciego
 Spirituals – album Davida Murraya z 1988 roku
 Sings Spirituals – album B.B. Kinga z 1960 roku
 Favorite Spirituals – album The Ames Brothers z 1952 roku